Зона Америка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (9 сборных) и группы II (9 сборных).

Группа I 
Место проведения: Graciosa Country Club, Куритиба, Бразилия, грунт

Дата: 30 января — 4 февраля 2012

Плей-офф 

 сборная Аргентины переходит в плей-офф Мировой группы II
 сборные Боливии и Багам выбывают в группу II зоны Америка

Группа II 
Место проведения: Club San Javier, Гвадалахара, Мексика, грунт

Дата: 16-21 апреля 2012

Плей-офф 

 сборные Мексики и Чили переходят в группу I зоны Америка в 2013 году

См. также 
 Кубок Дэвиса 2012. Зона Америка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Америка